Појам  може да се односи на:

 Дреновци (Косјерић), насеље у општини Косјерић, Србија
 Дреновци (Долнени), насеље у општини Дољнени, Северна Македонија
 Дреновци (Хрватска), насеље и седиште истоимене општине, Хрватска